Андре́й Со́мов:
 Сомов, Андрей Андреевич (? — 1815) — генерал-майор, герой сражения при Прейсиш-Эйлау.
 Сомов, Андрей Иванович (1830—1909) — русский искусствовед и музейный деятель.